Park Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Park Hills (Kentucky)
Park Hills (Missouri)